Corydon kan syfta på:

 Corydon – släkte som enbart omfattar fågelarten mörk brednäbb
 Corydon – en dialogessä av André Gide

Geografi 
 Corydon, Indiana – en ort i Harrison County, Indiana, USA
 Corydon, Iowa – en ort i Wayne County, Iowa, USA
 Corydon, Kentucky – en ort i Henderson County, Kentucky, USA